Getterum kan syfta på:

 Getterum, Öland – en by på Öland
 Getterum, Västerviks kommun – en ort i Västerviks kommun
 Getterum (naturreservat) – ett naturreservat i Borgholms kommun